

Persone
 Arthur Hussey (1882-1915) – golfista statunitense
 Curtis Hussey, meglio conosciuto con il ring-name di Fandango (1981) – wrestler statunitense
 Frances Hussey Sternhagen (1930) – attrice statunitense
 Frank Hussey, propr. Francis Valentine Joseph Hussey (1905-1974) – velocista statunitense
 Hussey Vivian, I barone Vivian (1775-1842) – generale britannico
 Leonard Hussey (1891-1964) – meteorologo ed esploratore britannico
 Olivia Hussey, nata Olivia Osuna (1951) – attrice britannica
 Ruth Hussey (1911-2005) – attrice cinematografica statunitense
 Wayne Hussey, nome d'arte di Jerry Wayne Lovelock (1958) – cantante e chitarrista britannico

Altro
 Cratere Hussey – cratere sulla superficie di Marte